Пальшин — русская фамилия:

 Пальшин, Евгений Сергеевич (1923 — ???) — учёный-химик. 
 Пальшина-Придатко, Антонина Тихоновна (1897—1992) — участница Первой мировой войны, кавалер Георгиевских крестов и Георгиевских медалей.

См. также 
 Пальшины